Mihály Árpád (1937–) szobrászművész
 Mihály Árpád (1980–) jégkorongozó